Abbaye de Beaupré peut désigner :

 Abbaye de Beaupré, située dans les Flandres ;

 Abbaye de Beaupré, située en Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine ;
 Abbaye de Beaupré, située en Picardie ;
 Abbaye Notre-Dame de Beaupré-sur-la-Lys, située dans le Nord-Pas-de-Calais.